FC Zimbru Chisinau, afgekort Zimbru, voetbalclub uit de Moldavische hoofdstad Chisinau.
 Stadionul Zimbru, stadion van de bovengenoemde club en van het Moldavisch voetbalelftal.